Фонетические расширения () — шестьдесят пятый блок стандарта Юникод. Содержит фонетические символы, использовавшиеся в Уральском фонетическом алфавите, древнеирландской фонетической транскрипции, Оксфордском словаре английского языка, американских словарях и американской и русской фонетических транскрипциях. Его набор символов продолжен в следующем блоке, Дополнение к фонетическим расширениям.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Фонетические расширенияОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1D0x
| title="U+1D00: LATIN LETTER SMALL CAPITAL A" | ᴀ
| title="U+1D01: LATIN LETTER SMALL CAPITAL AE" | ᴁ
| title="U+1D02: LATIN SMALL LETTER TURNED AE" | ᴂ
| title="U+1D03: LATIN LETTER SMALL CAPITAL BARRED B" | ᴃ
| title="U+1D04: LATIN LETTER SMALL CAPITAL C" | ᴄ
| title="U+1D05: LATIN LETTER SMALL CAPITAL D" | ᴅ
| title="U+1D06: LATIN LETTER SMALL CAPITAL ETH" | ᴆ
| title="U+1D07: LATIN LETTER SMALL CAPITAL E" | ᴇ
| title="U+1D08: LATIN SMALL LETTER TURNED OPEN E" | ᴈ
| title="U+1D09: LATIN SMALL LETTER TURNED I" | ᴉ
| title="U+1D0A: LATIN LETTER SMALL CAPITAL J" | ᴊ
| title="U+1D0B: LATIN LETTER SMALL CAPITAL K" | ᴋ
| title="U+1D0C: LATIN LETTER SMALL CAPITAL L WITH STROKE" | ᴌ
| title="U+1D0D: LATIN LETTER SMALL CAPITAL M" | ᴍ
| title="U+1D0E: LATIN LETTER SMALL CAPITAL REVERSED N" | ᴎ
| title="U+1D0F: LATIN LETTER SMALL CAPITAL O" | ᴏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1D1x
| title="U+1D10: LATIN LETTER SMALL CAPITAL OPEN O" | ᴐ
| title="U+1D11: LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS O" | ᴑ
| title="U+1D12: LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS OPEN O" | ᴒ
| title="U+1D13: LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS O WITH STROKE" | ᴓ
| title="U+1D14: LATIN SMALL LETTER TURNED OE" | ᴔ
| title="U+1D15: LATIN LETTER SMALL CAPITAL OU" | ᴕ
| title="U+1D16: LATIN SMALL LETTER TOP HALF O" | ᴖ
| title="U+1D17: LATIN SMALL LETTER BOTTOM HALF O" | ᴗ
| title="U+1D18: LATIN LETTER SMALL CAPITAL P" | ᴘ
| title="U+1D19: LATIN LETTER SMALL CAPITAL REVERSED R" | ᴙ
| title="U+1D1A: LATIN LETTER SMALL CAPITAL TURNED R" | ᴚ
| title="U+1D1B: LATIN LETTER SMALL CAPITAL T" | ᴛ
| title="U+1D1C: LATIN LETTER SMALL CAPITAL U" | ᴜ
| title="U+1D1D: LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS U" | ᴝ
| title="U+1D1E: LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS DIAERESIZED U" | ᴞ
| title="U+1D1F: LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS TURNED M" | ᴟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1D2x
| title="U+1D20: LATIN LETTER SMALL CAPITAL V" | ᴠ
| title="U+1D21: LATIN LETTER SMALL CAPITAL W" | ᴡ
| title="U+1D22: LATIN LETTER SMALL CAPITAL Z" | ᴢ
| title="U+1D23: LATIN LETTER SMALL CAPITAL EZH" | ᴣ
| title="U+1D24: LATIN LETTER VOICED LARYNGEAL SPIRANT" | ᴤ
| title="U+1D25: LATIN LETTER AIN" | ᴥ
| title="U+1D26: GREEK LETTER SMALL CAPITAL GAMMA" | ᴦ
| title="U+1D27: GREEK LETTER SMALL CAPITAL LAMDA" | ᴧ
| title="U+1D28: GREEK LETTER SMALL CAPITAL PI" | ᴨ
| title="U+1D29: GREEK LETTER SMALL CAPITAL RHO" | ᴩ
| title="U+1D2A: GREEK LETTER SMALL CAPITAL PSI" | ᴪ
| title="U+1D2B: CYRILLIC LETTER SMALL CAPITAL EL" | ᴫ
| title="U+1D2C: MODIFIER LETTER CAPITAL A" | ᴬ
| title="U+1D2D: MODIFIER LETTER CAPITAL AE" | ᴭ
| title="U+1D2E: MODIFIER LETTER CAPITAL B" | ᴮ
| title="U+1D2F: MODIFIER LETTER CAPITAL BARRED B" | ᴯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1D3x
| title="U+1D30: MODIFIER LETTER CAPITAL D" | ᴰ
| title="U+1D31: MODIFIER LETTER CAPITAL E" | ᴱ
| title="U+1D32: MODIFIER LETTER CAPITAL REVERSED E" | ᴲ
| title="U+1D33: MODIFIER LETTER CAPITAL G" | ᴳ
| title="U+1D34: MODIFIER LETTER CAPITAL H" | ᴴ
| title="U+1D35: MODIFIER LETTER CAPITAL I" | ᴵ
| title="U+1D36: MODIFIER LETTER CAPITAL J" | ᴶ
| title="U+1D37: MODIFIER LETTER CAPITAL K" | ᴷ
| title="U+1D38: MODIFIER LETTER CAPITAL L" | ᴸ
| title="U+1D39: MODIFIER LETTER CAPITAL M" | ᴹ
| title="U+1D3A: MODIFIER LETTER CAPITAL N" | ᴺ
| title="U+1D3B: MODIFIER LETTER CAPITAL REVERSED N" | ᴻ
| title="U+1D3C: MODIFIER LETTER CAPITAL O" | ᴼ
| title="U+1D3D: MODIFIER LETTER CAPITAL OU" | ᴽ
| title="U+1D3E: MODIFIER LETTER CAPITAL P" | ᴾ
| title="U+1D3F: MODIFIER LETTER CAPITAL R" | ᴿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1D4x
| title="U+1D40: MODIFIER LETTER CAPITAL T" | ᵀ
| title="U+1D41: MODIFIER LETTER CAPITAL U" | ᵁ
| title="U+1D42: MODIFIER LETTER CAPITAL W" | ᵂ
| title="U+1D43: MODIFIER LETTER SMALL A" | ᵃ
| title="U+1D44: MODIFIER LETTER SMALL TURNED A" | ᵄ
| title="U+1D45: MODIFIER LETTER SMALL ALPHA" | ᵅ
| title="U+1D46: MODIFIER LETTER SMALL TURNED AE" | ᵆ
| title="U+1D47: MODIFIER LETTER SMALL B" | ᵇ
| title="U+1D48: MODIFIER LETTER SMALL D" | ᵈ
| title="U+1D49: MODIFIER LETTER SMALL E" | ᵉ
| title="U+1D4A: MODIFIER LETTER SMALL SCHWA" | ᵊ
| title="U+1D4B: MODIFIER LETTER SMALL OPEN E" | ᵋ
| title="U+1D4C: MODIFIER LETTER SMALL TURNED OPEN E" | ᵌ
| title="U+1D4D: MODIFIER LETTER SMALL G" | ᵍ
| title="U+1D4E: MODIFIER LETTER SMALL TURNED I" | ᵎ
| title="U+1D4F: MODIFIER LETTER SMALL K" | ᵏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1D5x
| title="U+1D50: MODIFIER LETTER SMALL M" | ᵐ
| title="U+1D51: MODIFIER LETTER SMALL ENG" | ᵑ
| title="U+1D52: MODIFIER LETTER SMALL O" | ᵒ
| title="U+1D53: MODIFIER LETTER SMALL OPEN O" | ᵓ
| title="U+1D54: MODIFIER LETTER SMALL TOP HALF O" | ᵔ
| title="U+1D55: MODIFIER LETTER SMALL BOTTOM HALF O" | ᵕ
| title="U+1D56: MODIFIER LETTER SMALL P" | ᵖ
| title="U+1D57: MODIFIER LETTER SMALL T" | ᵗ
| title="U+1D58: MODIFIER LETTER SMALL U" | ᵘ
| title="U+1D59: MODIFIER LETTER SMALL SIDEWAYS U" | ᵙ
| title="U+1D5A: MODIFIER LETTER SMALL TURNED M" | ᵚ
| title="U+1D5B: MODIFIER LETTER SMALL V" | ᵛ
| title="U+1D5C: MODIFIER LETTER SMALL AIN" | ᵜ
| title="U+1D5D: MODIFIER LETTER SMALL BETA" | ᵝ
| title="U+1D5E: MODIFIER LETTER SMALL GREEK GAMMA" | ᵞ
| title="U+1D5F: MODIFIER LETTER SMALL DELTA" | ᵟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1D6x
| title="U+1D60: MODIFIER LETTER SMALL GREEK PHI" | ᵠ
| title="U+1D61: MODIFIER LETTER SMALL CHI" | ᵡ
| title="U+1D62: LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER I" | ᵢ
| title="U+1D63: LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER R" | ᵣ
| title="U+1D64: LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER U" | ᵤ
| title="U+1D65: LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER V" | ᵥ
| title="U+1D66: GREEK SUBSCRIPT SMALL LETTER BETA" | ᵦ
| title="U+1D67: GREEK SUBSCRIPT SMALL LETTER GAMMA" | ᵧ
| title="U+1D68: GREEK SUBSCRIPT SMALL LETTER RHO" | ᵨ
| title="U+1D69: GREEK SUBSCRIPT SMALL LETTER PHI" | ᵩ
| title="U+1D6A: GREEK SUBSCRIPT SMALL LETTER CHI" | ᵪ
| title="U+1D6B: LATIN SMALL LETTER UE" | ᵫ
| title="U+1D6C: LATIN SMALL LETTER B WITH MIDDLE TILDE" | ᵬ
| title="U+1D6D: LATIN SMALL LETTER D WITH MIDDLE TILDE" | ᵭ
| title="U+1D6E: LATIN SMALL LETTER F WITH MIDDLE TILDE" | ᵮ
| title="U+1D6F: LATIN SMALL LETTER M WITH MIDDLE TILDE" | ᵯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+1D7x
| title="U+1D70: LATIN SMALL LETTER N WITH MIDDLE TILDE" | ᵰ
| title="U+1D71: LATIN SMALL LETTER P WITH MIDDLE TILDE" | ᵱ
| title="U+1D72: LATIN SMALL LETTER R WITH MIDDLE TILDE" | ᵲ
| title="U+1D73: LATIN SMALL LETTER R WITH FISHHOOK AND MIDDLE TILDE" | ᵳ
| title="U+1D74: LATIN SMALL LETTER S WITH MIDDLE TILDE" | ᵴ
| title="U+1D75: LATIN SMALL LETTER T WITH MIDDLE TILDE" | ᵵ
| title="U+1D76: LATIN SMALL LETTER Z WITH MIDDLE TILDE" | ᵶ
| title="U+1D77: LATIN SMALL LETTER TURNED G" | ᵷ
| title="U+1D78: MODIFIER LETTER CYRILLIC EN" | ᵸ
| title="U+1D79: LATIN SMALL LETTER INSULAR G" | ᵹ
| title="U+1D7A: LATIN SMALL LETTER TH WITH STRIKETHROUGH" | ᵺ
| title="U+1D7B: LATIN SMALL CAPITAL LETTER I WITH STROKE" | ᵻ
| title="U+1D7C: LATIN SMALL LETTER IOTA WITH STROKE" | ᵼ
| title="U+1D7D: LATIN SMALL LETTER P WITH STROKE" | ᵽ
| title="U+1D7E: LATIN SMALL CAPITAL LETTER U WITH STROKE" | ᵾ
| title="U+1D7F: LATIN SMALL LETTER UPSILON WITH STROKE" | ᵿ
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию .
|}

См. также 
 Набор символов
 Основная латиница
 Расширения МФА
 Дополнение к фонетическим расширениям

Примечания